Диггеры (от  — копатель):
 Диггеры — представители крайне левого крестьянского движения в Английской революции;
 Диггеры — люди, увлекающиеся исследованием искусственных подземных сооружений.
 «Диггеры» — российский фильм ужасов 2016 года.

См. также 
 «Digger» — компьютерная игра.